Голубицкое — название населённых пунктов:

Россия 
 Голубицкое — деревня в Курском районе Курской области.

Украина 
 Голубицкое — село в Волновахском районе Донецкой области.

См. также 
 Голубицкое сельское поселение